ВРУ:
 ВРУ — Верховная рада Украины
 ВРУ — Восточная Республика Уругвай
 ВРУ — эл. Вводно-распределительное устройство
 ВРУ — Воздухоразделительные установки